Okere Falls steht für:

 Okere Falls (Ortschaft), Ortschaft im Rotorua District, Region Bay of Plenty, Neuseeland
 Okere Falls (Wasserfall), Wasserfall im Lauf des Kaituna River, Region Bay of Plenty, Neuseeland